Grimelund är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Andreas Grimelund, norsk biskop
 Hans Grimelund, norsk politiker
 Johannes Grimelund, norsk konstnär
 Lars-Erik Grimelund, svensk musiker

Norska efternamn